Barbara Egger-Jenzer (1956-), femme politique suisse.
Urs Jenzer (1970-), coureur d'ultra-trail suisse.